W Polsce
 Leśniowice – wieś w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Leśniowice
 Leśniowice – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim
 Leśniowice – gmina
 Leśniowice – gromada
 W Ukrainie
 Leśniowice – wieś w rejonie gródeckim należącym do obwodu lwowskiego

Zobacz też 
 Leśniowice-Kolonia